Normalform steht für:

 Normalform, mathematische Darstellung mit vorgegebenen Eigenschaften
 Normalform eines Spiels, eine Darstellungsform von Spielen
 Reduzierung von Redundanzen in Datenbankschemata, siehe Normalisierung (Datenbank)

Siehe auch:
 Normalisierung (Begriffsklärung)